Чемпионат СССР 1967 года во второй группе класса «А» проходил в два этапа: на первом этапе 59 клубов в трёх подгруппах определяли участников финальных турниров (лучшие команды в каждой подгруппе в финал за 1-3 места и вторые команды в каждой подгруппе в финал за 4-6 места); на втором этапе клубы в финальных турнирах определили распределение мест и разыграли путёвку в первую группу.

Предварительный турнир

1 подгруппа 

Бомбардиры:

* с учётом финального турнира.

2 подгруппа 

Бомбардиры:

3 подгруппа 

Бомбардиры:

* С учётом финального турнира.

Финальный турнир

За 1—3 места

Матчи 

	
Матч за 1-е место

За 4—6 места

Матчи

Примечания

Ссылки 
Вторая группа класса «А» СССР 1967 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1967
1967